Spink kan syfta på

 Spink, Nagu kommun – en by i Nagu kommun Åboland
 Spink County – ett administrativt område i delstaten South Dakota, USA